Beer peut faire référence à :
 selon les langues : bière (en anglais), ours (en néerlandais) ou puits (en hébreu).

Patronyme 

 Amalie Beer (1767-1854), salonnière prussienne,
 Angelika Beer, femme politique allemande (Verts allemands),
 August Beer, mathématicien, chimiste et physicien allemand,
 Bruce Beer (1910-1998), homme politique canadien en Ontario,
 
 Edith Hahn Beer (1914-2009), juriste autrichienne,
 Erica Beer (1925-2013), actrice allemande,
 Erich Beer (1946-), footballeur allemand,
 Ferdinand Beer (1915-2003), universitaire américain spécialiste du génie mécanique et d'origine française.
 Franz Beer (1660-1726), anobli von Blaichten, architecte autrichien,
  (1957-), auteur et illustrateur pour la jeunesse néerlandais,
 Georg Joseph Beer (1763-1821), oculiste autrichien,
 Les frères Beer :
 Guillaume Beer (1797-1850), astronome allemand,
 Michel Beer (1800-1833), poète allemand,
 Gustav Beer (1888-1983), librettiste autrichien,
 Gustave Beer (1855-1908), couturier installé à Paris,
Joseph Beer (1744-1812), clarinettiste bohémien,
Joseph Beer (1908-1987), compositeur d'opérettes autrichien, 
 Joseph Georg Beer, parfois fautivement Johann Georg Beer (1803 - 1873), botaniste autrichien dont l’abréviation botanique standard est Beer,
 Madison Beer (1999-), chanteuse et actrice américaine,
 Paula Beer (1995-), actrice allemande,
 Regine Beer (1920-2014), survivante et témoin belge de camp de concentration,
 Beer Léon Fould, parfois orthographié Berr (1767-1855), banquier qui a fondé son premier établissement à Paris vers 1795.

Toponyme 

 Beer-Sheva, une ville d'Israël,
 Beer (Devon), une ville du Devon, Angleterre,
 Beer (Somerset), un hameau du Somerset, Angleterre,
 Deux cratères sont nommés Beer :

Cinéma 
 Beer, un film américain réalisé par Patrick Kelly en 1985

Sciences 
 Loi de Beer-Lambert, une relation empirique de l'optique,
 Beer, un cratère sur la Lune
 Beer, un cratère sur Mars

Autres 
 Beer, une marque du chocolatier belge Adolphe Meurisse.

Dérivés 
Beers peut faire référence à :
 Beers, un village de la commune de Cuijk, dans le Brabant-Septentrional aux Pays-Bas,
 Beers, un village de la commune de Littenseradeel, en Frise, Pays-Bas
 Oostelbeers, Middelbeers et Westelbeers, autrefois formant l'ancienne commune de Oost-, West- en Middelbeers, maintenant localités de la commune de Oirschot, dans le Brabant-Septentrional aux Pays-Bas.
 De Beers, société sud-africaine leader mondiale de production de diamants.
 Beer-Sheva, localité du district sud d’Israël.

Voir aussi 
 Beerze, Groote Beerze, Kleine Beerze, 3 rivières du Brabant-Septentrional aux Pays-Bas,
 , , , , …

Homonymie de toponyme